Auburndale (Flórida)
 Auburndale (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos